Diploschistes — рід лишайників родини графідові (Graphidaceae). Назва вперше опублікована 1853 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 20.11.2019 налічує 25 видів роду Diploschistes:

Примітки

Джерела 
 Norman, J.M. 1852. Conatus praemissus redactionis novae generum nonnullorum Lichenum in organis fructificationes vel sporis fundatae. Nytt Magazin for Naturvidenskapene. 7:213-252 - P.232

Роди грибів
Графідові
Лишайники